Melnica je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Barban, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 178 stanovnika te 61 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji